Фре́ди Хосе́ Баре́йро Гама́рра (; ) — парагвайский футболист, игравший на позиции нападающего.

Выступал за сборную Парагвая. Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Карьера

Клубная 
Начал карьеру в клубе «12 октября». Его кумиром детства был парагвайский игрок Рауль Висенте Амарилья. В 2002 году Фреди забил семь мячей.
В 2003 году перешёл в «Либертад». Отличился в том году восемь раз. В 2004 году забил 14 голов.

В 2005 году перебрался в российский «Сатурн». Общался в этой команде на испанском языке с аргентинским легионером Николасом Павловичем. Когда Павлович покинул «Сатурн», Барейро опять же на испанском стал общаться с Душаном Петковичем.

В 2007 году вернулся в «Либертад». Затем переехал в Мексику, чтобы играть за «Леон». В 2008 году перешёл в «Текос». 2011 год Фредди на правах аренды провёл в «Серро Портеньо». 8 февраля в поединке против «Такуари» он дебютировал за новую команду. 21 февраля в матче против «3 февраля» Барейро забил свой первый мяч и помог своей команде победить.

Летом 2012 года Барейро перешёл в «Олимпию». 5 августа в матче против своего бывшего клуба «Серро Портеньо» он дебютировал за столичный клуб. 20 августа в поединке против «Либертада» Фреди забил первый мяч за клуб. Помог «Олимпии» дойти до финала Кубка Либертадорес 2013, став с 5 голами лучшим бомбардиром своей команды в турнире (вместе с Хуаном Сальгейро). Во второй половине 2013 года выступал за «Либертад».

В 2014 году выступал за асунсьонский «Насьональ». Помог своей команде впервые в истории дойти до финала Кубка Либертадорес. Таким образом, сам Фреди сумел дойти до этой стадии дважды подряд с разными командами. В 2015—2016 годах вновь выступал в «Олимпии», с которой выиграл Клаусуру 2015.

Международная карьера 
19 сентября 2002 года в матче против сборной Ирана Фреди дебютировал за сборную Парагвая. В этом же матче он забил первый мяч за сборную. В 2004 году он в составе национальной команды поехал на Кубок Америки, где принял участие в четырёх матчах, против сборных Коста-Рики, Бразилии, Чили и Уругвая.

В составе сборной Парагвая выступил на Олимпийских играх 2004 года. Стал вторым бомбардиром команды после Хосе Сатурнино Кардосо и завоевал серебряную медаль.

Титулы и достижения 
 Чемпион Парагвая (2): 2003, Клаусура 2015
 Чемпион 2 дивизиона чемпионата Мексики (1): 2011/12
 Финалист Кубка Либертадорес (2): 2013, 2014
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1): 2004

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sports Reference 
 «В любой стране футбол остаётся футболом» — интервью на официальном сайте «Сатурна»

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «12 октября»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Хенераль Диас»